Гемодоровые () (αϊμα — кровь и δώρον — дар) — семейство однодольных растений порядка Коммелиноцветные (Commelinales). Типовой род — , из 17 видов которого наиболее известен .

Число родов и распространение 
Семейство гемодоровых представлено 15-16 родами и примерно 75 видами, распространёнными в тропиках и субтропиках Австралии, Новой Гвинее, Южной Африки и Америки. Большинство родов ограничено в своем распространении одним континентом.

 Австралийские роды
В Австралии — наибольшее число родов гемодоровых. Гемодорум встречается, кроме Австралии, на островах Новая Гвинея и Тасмания. Для Тасмании характерен узкоэндемичный .
 
 
 
 
 
 
 

 Африканские роды
На юге Африки, в Капской области, произрастают эндемики. Африканский род барберетта (Barberetta) обитает на востоке Южно-Африканской Республики.
 
 
 

 Южно- и центральноамериканские роды
Из Южной и Центральной Америки известны 4 монотипных рода:
 
 
 
 

 Североамериканские роды
В Северной Америке встречаются 2 рода. Они распространены вдоль Атлантического побережья от Флориды до штата Массачусетс (США) и полуострова Новая Шотландия (Канада), где и проходит северная граница распространения семейства гемодоровых.

Морфология 

Гемодоровые — травянистые многолетники. Они имеют очень различные размеры — одни довольно крупные, как растения из родов вахендорфия, высотой 1—2 м; другие, как, например, эндемичный для острова Тасмания гемодорум двуряднолистный, не превышают 4—8 см. Растения могут быть голыми или опушенными. Опушены в основном цветоносы и особенно околоцветники, реже опушение распространено и на другие части растения.
 
Корни короткие, пучковатые, волокнистые, довольно толстые и губчатые, иногда клубневидные, кровавого цвета (отсюда название семейства по центральному роду Haemodorum). Основание стебля или чаще корневище короткое и толстое, может приобретать вид луковицы благодаря сохраняющимся вокруг него буреющим влагалищам отмерших листьев.

Листья у них двурядные, линейные или мечевидные, с влагалищным основанием. Пластинка листа обычно сжата с боков, как у ирисов. Листья образуют приземную розетку, из которой выходит облиственный стебель, несущий слабо развитые стеблевые листья, иногда редуцированные до чешуек, и заканчивающийся соцветием.

Цветки в различного рода соцветиях, обоеполые. Околоцветник состоит из 6 лепестковидных сегментов, расположенных в 1 или 2 круга. Сегменты свободные или сросшиеся в трубку (анигозантос, коностилис, трибонантес), короткую или длинную, прямую или согнутую. Цветовая гамма околоцветника необычайно разнообразна, от белых цветков у ксифидиума до почти черных у  и . Тычинок 6 или 3, очень редко 1; 6 тычинок характерны для австралийских родов флебокария, ангозантос, коностилис и трибонантес, для североамериканского рода лофиола. Остальные представители семейства имеют по 3 тычинки, а у монотипного рода пиррориза из Южной Америки — только 1 тычинка. Тычиночные нити длинные, свободные или сросшиеся с околоцветником. Пыльники интрорзные, открывающиеся продольной щелью.

Плод — обычно локулицидная коробочка. В редких случаях он ореховидный, нераскрывающийся (флебокария, барберетта), может иметь кожистую или мясистую консистенцию. Семена обычно черные (у барберетты — оранжевые) и у разных родов различаются величиной и формой. Зародыш в семени маленький, с обильным эндоспермом.

Большинство гемодоровых опыляется насекомыми, которых привлекает нектар, выделяемый септальными нектарники.

Использование 
Растения, принадлежащие к семейству гемодоровых, часто используют в садово-парковой культуре и выращивают в открытом грунте и теплицах, поскольку в основном их относят к тропическим видам. В Австралии анигозантос обычно применяют для создания естественных ландшафтов в частных садах и общественных парках. Особенно широкое распространение получил  благодаря вегетативному размножению корневищами, сравнительно хорошему семенному воспроизведению и устойчивости к ряду заболеваний, которым подвержены другие виды.

Интересные факты 
 — эндемик Юго-Западной Австралии. В 1960 году он стал ботанической эмблемой штата Западная Австралия.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Haemodoraceae  на сайте TPL

Коммелиноцветные
Семейства растений
Флора Австралии и Океании
Флора Африки
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки